Санта Амада има више значења:

 Санта Амада (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Амада (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику